Ла Пиња има више значења:

 Ла Пиња (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пиња (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Пиња (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пиња (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиња (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиња (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиња (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пиња (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику